1-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1992—1993 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 АлАН (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Дина-МАБ (Москва)
 Заря (Емельяново)
 Заря (Новгород)
 КСМ-24 (Москва)
 УПИ (Екатеринбург)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Смена (Воркута)
 Спартак (Москва)
 Строитель (Новоуральск)
 Феникс (Челябинск)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Группа А 
 1 круг — 16—20 декабря 1992 года, Челябинск
 2 круг — 20—24 января 1993 года, Москва
 3 круг — 16—20 февраля 1993 года, Санкт-Петербург

* «Смена» снялась после второго круга

Группа Б 
 1 круг — 15—19 декабря 1992 года, Екатеринбург
 2 круг — 20—24 января 1993 года, Москва
 3 круг — 14—18 февраля 1993 года, Новосибирск

Финальный этап

За 1—6 места

За 7—11 места 

* «АлАн» снялся после второго матча второго круга.

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1993.html
 http://www.dina.ru/docs.php?id=65

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1993 году
Чемпионаты России в 1992 году
Футбол в России в 1992 году
Футбол в России в 1993 году